Мари́на Евге́ньевна Гусева (Романько 2007—2013, Нечаева, 2016—2018; род. 5 августа 1986) — российская шахматистка, международный мастер (2009).

Чемпионка России 2003 года в возрастной категории до 18 лет. В 2005 году стала серебряным призёром первенства России до 20 лет. В составе взрослой сборной России завоевала второе место в командном чемпионате мира 2009 года в Нинбо и стала победительницей командного чемпионата Европы 2009 года в Нови-Саде.

В 2012 , 2013, 2021  году стала победительницей международного шахматного турнира Moscow-open.

Побеждала в Высшей лиге чемпионата России в 2015, 2017 и 2021 году с феноменальным результатом 8.5 из 9   .

В 2018 выиграла женский кубок России.

В 2022 году стала серебряным призёром  72-го чемпионата России среди женщин. 

https://ruchess.ru/upload/iblock/a68/ubr7vhhel7zvbb2vru7kzddvg20nh3rb/itog_Superfinal-Women-Championship-2022.pdf

Член КПРФ с 2016 года, муниципальный депутат г.о. Фрязино с 2020 года.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты России